Swing (englisch swing ‚Schaukel‘) steht für:

 Swing (Rhythmus), fließende Rhythmik, ein Hauptelement des Jazz
 Swing (Musikrichtung), Musikrichtung, die in den 1930ern aus der Jazz-Tanzmusik entstand
 Swing (Tanz), Tanzstil aus den 1930er-Jahren
 Swing (Label), ehemaliges französisches Jazzlabel
 Swing (Musical), ein Darsteller, der mehrere Rollen in einer Bühnenproduktion übernimmt
 Swing (Wirtschaft), eine Kreditlinie als Bestandteil gegenseitiger Handelsbeziehungen
 Swing (Computerspiel), ein Videospiel im Puzzle-Genre
 Swing (Java), Komponentenbibliothek zum Erstellen grafischer Oberflächen für die Programmiersprache Java
 Swing Entertainment Media, deutsche Computer- und Konsolenspiel-Entwicklungsfirma
 Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Inbrav
 Gründungsname der US-amerikanischen Rockband Stone Temple Pilots
 ein Motorradmodell der Victoria-Werke, siehe Victoria-Werke #Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus

Swing ist der Familienname folgender Personen:
 Allegro Swing (* 1968), deutscher Pornoregisseur
 Joseph M. Swing (1894–1984), US-amerikanischer Generalleutnant
 Phil Swing (1884–1963), US-amerikanischer Politiker
 Philip Bergen Swing (1820–1882), US-amerikanischer Jurist
 William Lacy Swing (1934–2021), US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:

 Swinger
 Swings